Struktur (latin structura, til struere opstille, opbygge) indre opbygning – (Fremmedordbogen). En struktur angår generelt den måde elementer er organiseret i forhold til hinanden og i forhold til den helhed de indgår i. Dette kan være fysisk, rumligt eller systematisk.

Struktur kan have flere betydninger inden for forskellige fagområder og henvise til forskellige artikler:

 Struktur (forlag) – et dansk forlag: "Forlaget Struktur"
 Struktur (geometri)
 Struktur (jordbund)
 Struktur (matematik)
 Struktur (sociologi)
 Struktur (sprogvidenskab)
 Struktur (systemteori)

Se også 
 System
 Datastruktur
 Infrastruktur
 Overfladestruktur
 Organisationsstruktur
 Virksomhedsstruktur

Systemer

br:Framm
ja:構造
pl:Struktura